Минулорічні чемпіонки Чжань Хаоцін та Латіша Чжань програли в першому колі парі Катерина Бондаренко / Шерон Фічман.

Титул виграли Надія Кіченок та Саня Мірза, здолавши в фіналі пару Пен Шуай / Чжан Шуай, 6–4, 6–4. Для Мірзи це був перший турнір після народження дитини.

Сіяні пари

Турнірна сітка

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Hobart International - Doubles
2020 Doubles
2020 в австралійському спорті